Corbera bezeichnet:

 Corbera (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Corbère auf Katalanisch

Corbera ist Namensbestandteil von zwei Gemeinden in Katalonien, Spanien:

 Corbera d’Ebre
 Corbera de Llobregat